

Musica 
 Gyan – album di Gyan Evans del 1989

Persone 
Asamoah Gyan (1985) – calciatore ghanese
Baffour Gyan (1980) è un ex calciatore ghanese, fratello di Asamoah
Christian Gyan (1978-2021) – ex calciatore ghanese
King Gyan (1988) – ex calciatore ghanese